Gemello – individuo nato da parto multiplo con altri
 Gemello – nome proprio di persona maschile 
 Gemello – tipo di ornamento
 Gemello – rapper italiano
 Marco Servilio Pulice Gemello – uomo politico romano del III secolo a.C.
 Tiberio Gemello – nipote e figlio adottivo dell'imperatore Tiberio

Pagine correlate 
Muscolo gemello

Altri progetti